Mozartstraße steht für:

 Mozartstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Mozartstraße, Straße in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lankwitz
 Mozartstraße, Straße in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Weststadt
 Mozartstraße, Straße in Bremen, siehe Viertel (Bremen)#Mozarttrasse
 Mozartstraße, Straße in Karlsruhe, siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt
 Mozartstraße (Leipzig), Straße im Musikviertel von Leipzig
 Mozartstraße, Straße in Mönchengladbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Mozartstraße, Straße in München, siehe Liste der Baudenkmäler in der Ludwigsvorstadt
 Mozartstraße, Straße in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Reißiger Vorstadt (Plauen)
 Mozartstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz
 Mozartstraße, Straße in Wedel, siehe Liste der Kulturdenkmale in Wedel
 Mozartstraße (Weimar), Straße in der Westvorstadt von Weimar

Siehe auch:
 Mozartplatz